Qomāsh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qomīsh, ort, Lorestan, 
 Dasht-e Cheshmeh-ye Qomāsh, slätt, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar